Присяга при Акабе:
 Первая клятва при Акабе
 Вторая клятва при Акабе